Гринел има више значења:
 Гринел (Ајова)
 Гринел (Канзас)